

Geografia
 Callipolis – altro nome dell'antica città greca di Callion
 Callipolis – antica città greca della Misia
 Callipolis – antica città greca della Sicilia

Altro
 Callipoli (figlio di Alcatoo)
 Diocesi di Callipoli
 Gallipoli